Pour les titres proches voir aussi les pages d'homonymie :  et .

Cinéma 
Les Autres est un film documentaire français de Maurice Cohen, sorti en 1966.
Les Autres est un film français de Hugo Santiago (1974).
Les Autres est un film franco-américano-espagnol d'Alejandro Amenábar (2001).

Littérature 
Les Autres est une nouvelle de science-fiction de Robert A. Heinlein, parue en 1941.
Les Autres est un roman de Georges Simenon (1962).
Les Autres est un roman de Christine Angot (1997).
Les Autres est un roman de James Herbert (1999).

Théâtre 
Les Autres est le nom que Jean-Paul Sartre donna en premier lieu à sa pièce de théâtre Huis clos.

Voir aussi 
 Les « Autres » est le nom d'un groupe de personnages de la série télévisée Lost : Les Disparus.